Anastazew, village de la voïvodie de Łódź ;
 Anastazew, village de la voïvodie de Mazovie.